XXXIV-й чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Штутгарте на Porsche-Arena с 9 по 13 сентября 2015 года. На чемпионате участвовали представительницы из 59 стран. Этот турнир являлся квалификационным на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В медальном зачёте чемпионата с огромным отрывом выиграла команда России (8-6-0), завоевав 8 золотых и 6 серебряных медалей. Сборная Италии заняла второе место в итоговой таблице командного зачёта. На счету спортсменок 2 награды — 1 «золото» и 1 «серебро», третье место у Белоруссии (0-1-2), четвёртой стала болгарская команда (0-1-1), команда Украины расположилась на пятом месте (0-0-4).

Медалисты

Индивидуальное многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Многоборье (группы)

5 лент

6 булав + 2 обруча

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Спорт в Германии в 2015 году
Сентябрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Штутгарте
Чемпионаты мира в 2015 году